Cereteli o Tsereteli
 Akaki Tsereteli – poeta e scrittore georgiano
 Iraklij Georgievič Tsereteli (1881-1959) – politico georgiano
 Zurab Konstantinovič Cereteli – scultore, pittore e architetto russo
 18284 Tsereteli – asteroide areosecante